Nell'edizione della FA Cup del 2013-2014, nel turno preliminare partecipano le squadre qualificate dal turno extra preliminare (150 del 9º livello e 35 del 10º livello) e le 135 nuove entranti facenti parte dell'8º livello della Piramide del calcio inglese. Il passaggio del turno viene premiato con £1.925 come pubblicato ufficialmente nel sito della F.A.

Turni FA Cup 2013-2014

Note

Collegamenti esterni

2013-2014 00